Orchon (mongoliska: Орхон) kan syfta på följande geografiska objekt i Mongoliet:

 Orchon, flod, 
 Orchon (provins), provins (aimag), 
 Orchon, Bulgan, distrikt (sum), 
 Orchon, Darchan-Uul,  distrikt (sum), 
 Orchon, Selenga,  distrikt (sum),